Union nationale de la presse congolaise, une organisation indépendante de soutien au journaliste en République démocratique du Congo.
 Union nationale de protection civile, une association régie par la loi de 1901 en France.
 Union des Chômeurs et Précaires du grand Nancy, une association loi 1901 de défense des chômeurs à Nancy et agglomération.